Ochodza ist der Name von mehrerer Ortschaften in Polen:

 Ochodza (Dębnica Kaszubska), in der Woiwodschaft Pommern 
 Ochodza (Skawina), in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Ochodza (Trzemeszno), in der Woiwodschaft Großpolen
 Ochodza (Wągrowiec), in der Woiwodschaft Großpolen